Asterismus (nach griechisch ἀστερισμός = Sterngruppe, abgeleitet von ἀστήρ = Stern) steht für:

 auffällige Sternkonstellationen, die nicht als eigenes Sternbild gelten, siehe Asterismus (Astronomie)
 sternförmige Lichtreflexe in Kristallen in der Mineralogie, siehe Asterismus (Mineralogie)
 wörtliche Übersetzung des englischen Namens „Asterism“ für das Zeichen „⁂“ (Dreifachsternchen)